Стрілецькі бунти — повстання московських стрілецьких полків.

 Стрілецький бунт (1682)
 Стрілецький бунт (1698)
 Стрілецький бунт (1705)

Стрілецькі бунти